RFS steht als Abkürzung für:

 Radio Frequency Systems, deutscher Hochfrequenzkabel-Hersteller
 Rauten-Falt-Struktur, eine Faltstruktur mit besonderen auxetischen Eigenschaften, siehe Auxetisches Material
 Reichsführerschule, Schulungsstätten der NSDAP
 Reid Flying Submarine, funkferngesteuertes Demonstrationsmodell eines fliegenden U-Bootes
 Remote Forensic Software, eine Software des Bundeskriminalamts, siehe Online-Durchsuchung#Technische Grundlagen
 Ring Freiheitlicher Studenten, eine österreichische Studentenorganisation
 Road Feeder Service, Zubringerdienst per Lkw für den Lufttransport, siehe Luftfrachtersatzverkehr
 Röntgenfluoreszenzspektroskopie, siehe Röntgenfluoreszenzanalyse
 Rossijski Futbolny Sojus, der russische Fußballverband
 Royal Forestry Society, britische Charity zur Förderung des Waldbaus und zur Ausbildung von Waldarbeitern
 Russian Federation Ship, internationale Bezeichnung für ein Schiff der Russischen Marine, siehe Russische Seekriegsflotte
 Real Flight Simulator, RORTOS

RfS steht als Abkürzung für:
 Reichsstelle für Sippenforschung, nationalsozialistische Dienststelle für Fragen der Ahnenforschung

Abkürzung